Piepenbring ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Piepenbring (* 1986), amerikanischer Journalist 
 Karl Piepenbring (1840–1928), Pfarrer und Abgeordneter
 Meike Piepenbring (* 1967), deutsche Biologin